Auge puede referirse a:

 Auge, comuna francesa situada en Ardenas.
 Auge, comuna francesa situada en Creuse.
 País de Auge, una región natural de Francia.
Auge, personaje de la mitología griega.

Auge también puede significar crecimiento o desarrollo notables y progresivos de algo, en especial de un proceso o una actividad

Sinónimos: prosperidad, elevación, magnificación.

Enlaces externos